Des Teufels langer Atem steht für:
 Tatort: Des Teufels langer Atem, ein Fernsehfilm aus der Krimireihe Tatort
 ein vierteiliges Hörspiel des WDR aus dem Jahr 2018 von Hörspielautor Robert Weber unter der Regie von Annette Kurth